Krasnenski Selsawet bezeichnet mehrere Ortschaften in der Republik Belarus:

in der Breszkaja Woblasz:

 Krasnenski Selsawet, ehemalige Gemeinde, eingegliedert im Mokrauski Selsawet, im Rajon Pruschany

in der Homelskaja Woblasz:

 Krasnenski Selsawet, im Rajon Homel

in der Hrodsenskaja Woblasz:

 Krasnenski Selsawet, im Rajon Karelitschy

in der Minskaja Woblasz:

 Krasnenski Selsawet, im Rajon Maladsetschna